«Случ» (у 2008 — «Случ-Класік») — український  футбольний клуб з міста Березне Рівненської області, виступає у 1-й лізі Чемпіонату Рівненської області з футболу. Чотириразовий чемпіон Рівненської області та дворазовий володар Кубка Рівненщини з футболу.

Виступи по сезонам

Досягнення 

Кубок Рівненщини з футболу
 Володар(2) – 1997, 1998

Чемпіонат Рівненської області з футболу

 Чемпіон (4) – 1992,1994, 1997, 1998

 Срібний призер(1) –  2009

 Бронзовий призер(3) – 1993, 2000, 2008

Примітки 

Березне
Футбольні клуби Рівненської області